Yecla de Yeltes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Yecla de Yeltes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Yecla de Yeltes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar